Earache Extreme Metal Racing (Адские гонки) — видеоигра в стиле гонки на выживание на устройствах с четырьмя колесами, первый в истории игровой индустрии аркадный автосимулятор, созданный под покровительством «металлической» звукозаписывающей студии (Earache Records).

Особенности 

Концепцию игры полностью разработал «готический металлист» Скай Неш (Sky Nash), когда ему было 15 лет.

 Соперников нужно таранить, перемалывать, распиливать.
 Вместо препятствий по дорогам гуляют зомби.
 10 уникальных машин с различным вооружением
 Несколько игровых режимов: одиночная гонка, гонка на время, турнир, заезд смерти и бойня

Системные требования 
 Операционная система Microsoft® Windows® 2000/XP
 Процессор Pentium® III 500 МГц или аналогичный Athlon®
 256 МБ оперативной памяти
 3,3 ГБ свободного места на жестком диске
 3D-видеоадаптер с памятью 64 МБ, совместимый с DirectX® 9.0c (GeForce 2)
 Звуковое устройство, совместимое с DirectX® 9.0c
 DirectX® 9.0с
 Устройство для чтения DVD-дисков

Ссылки 
 (ru) http://stopgame.ru/redirect/nd.ru/prod.asp?razd=descr&prod=hellrace
 (en) https://web.archive.org/web/20090218003011/http://earacheextrememetalracing.com/

Примечания 

Компьютерные игры 2007 года
Гонки на выживание